

Patronymes 

 , footballeur italien ;
  (1933-), éditeur italien ;
  (1928-), footballeur italien ;
 Giovanni Papini (1881-1956), écrivain italien ;
  (1951-2009), basketteur italien ; 
 Guido Papini (1847-1912), violoniste et compositeur italien ;
 Jean-Michel Papini (1964-), ancien footballeur professionnel ;
  (1856-1925), anarchiste italien ;
  (1983-), footballeur italien
 Roberto Papini (1883-1957), historien italien ;
 Roberto Papini (1938-), secrétaire général de l'Institut international Jacques Maritain à Rome et professeur de sciences politiques à l'université de Trieste ;
 Silvana Papini (1988-), joueuse brésilienne de volley-ball ;
 Venusto Papini (1899-1980), peintre italien ;

Patronyme italien